Baka (ubanški jezik), jezik iz Kameruna.
Baka (bongo-bagirmi jezik), jezik iz Sudana.